Attigny (Ardennes)
 Attigny (Vosges)
 Kanton Attigny